An American in Paris kan syfta på:

 An American in Paris (symfonisk dikt) – en symfonisk dikt av George Gershwin
 An American in Paris – en film från 1951, se En amerikan i Paris